Joaquim Besora Agrelo, conegut com a Quim Besora (Reus, 1956) és un poeta català. Llicenciat en història i funcionari de l'administració pública, va ser regidor de l'Ajuntament de Reus pel PSC-PSOE (1979-1983).

Sempre amb un ressò nostàlgic i malenconiós, i mitificadora del passat biogràfic, la seva poesia beu de l'elegia llatina i de la serenor renaixentista. Però només es coneix en manuscrits ("Per no haver d'obrir la porta ebúrnia", 1999), revistes i, més recentment, en lectures públiques. S'ha dedicat preferentment a la historiografia de les arts escèniques, del circ i de les entitats culturals i recreatives a la ciutat de Reus, i en aquest camp ha participat en obres col·lectives sobre el Teatre Fortuny (premi Serra d'Or de la crítica 1995, pel volum I) i sobre el Teatre Bartrina.

Referències 

Poetes reusencs en català
Regidors a l'Ajuntament de Reus
Escriptors del Baix Camp contemporanis en català
Militants d'Iniciativa per Catalunya Verds
Militants del Partit dels Socialistes de Catalunya
Poetes catalans del sud contemporanis en català
Naixements del 1956